Білоруська футбольна вища ліга 2009 — 19-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Торпедо взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як фіналіст Кубку Білорусі 2009—2010

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 

2009
Білорусь
2009 у білоруському спорті